(1969- ), reggae man panaméen ;
 El General (1989- ), rappeur tunisien.